

Patronymes 
 Alan Freed, (1922-1965); disc-jockey américain
 Alexander Freed, écrivain américain de science-fiction
 Arthur Freed (1894-1973), producteur et parolier américain
 Bert Freed (1919-1994), acteur américain
 Daniel Freed (né en 1959), mathématicien américain
 Fred Freed (1903-1983), musicien autrichien
 Josh Freed (?-?), journaliste, écrivain, humoriste, réalisateur, scénariste et acteur québécois
 Leonard Freed (1922-2006), photographe américain
 Sam Freed (1948-), acteur américain

Divers 
 Honda Freed, voiture japonaise

Homonymie de patronyme